Q43 peut faire référence à :
 Autres malformations congénitales de l'intestin, d'après la classification internationale des maladies ;
 Rubis (Q43), un sous-marin de la marine nationale française.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres